

Codici 
 QO – codice vettore IATA di Aeromexpress e Origin Pacific Airways

Altro 
 qo – abbreviazione di quaestio, la sigla dalla quale trae origine il punto interrogativo
 qo – abbreviazione di quasi ovunque, in ambito matematico.